Доминиканская Республика принимала участие в 15 летних Олимпийских играх. Дебютировала на летних Олимпийских играх в Токио. С тех пор участвовала во всех летних Олимпиадах. В зимних Олимпийских играх не участвовала.

Спортсмены Доминиканской республики завоевали 12 олимпийских медалей. Первую олимпийскую медаль завоевал боксёр Педро Ноласко: на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе он выиграл бронзу. Первую золотую медаль Доминиканской Республике принёс Феликс Санчес, на Играх 2004 года в Афинах он победил в забеге на 400 метров. Пекинские Игры принесли Доминиканской Республике ещё 2 олимпийские медали: Мануэль Феликс Диас завоевал золото в боксе в категории до 64 кг, а Юлис Габриэль Мерседес выиграл серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо. В 2012 году в Лондоне своё второе олимпийское золото на дистанции 400 м с/б выиграл 34-летний Феликс Санчес, и в тот же день серебро на дистанции 400 метров завоевал 18-летний Лугелин Сантос.

Медальный зачёт

Летние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

Медалисты

См. также 
 Список знаменосцев Доминиканской Республики на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com
 Доминиканская Республика на сайте Международного олимпийского комитета
 Олимпийский комитет Доминиканской Республики